Ferenc I Nádasdy (Francesco Nádasdy, 1555-1604) – nobile ungherese
Ferenc II Nádasdy (1623-1671) – nobile e militare ungherese
Ferenc III Nádasdy (1708-1783) – nobile e militare ungherese